Primera División 1924 (FUF) - voetbalcompetitie georganiseerd door de dissidente bond
 Primera División 1924 (Uruguay) - voetbalcompetitie georganiseerd door de officiële bond